Rataje può riferirsi a diversi toponimi:

Rataje, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale 
Rataje, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín  
Rataje, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale 
Rataje nad Sázavou, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale

Rataje, ampia area residenziale nella città di Poznań